Primavera (italienisch „Frühling“) steht für:

 Primavera (Botticelli), ein Bild des italienischen Malers Sandro Botticelli
 Primavera (Fernsehsendung), österreichische Fernsehsendung
 Primavera (Rebsorte), rote Rebsorte
 La Primavera, das erste Konzert in Antonio Vivaldis Die vier Jahreszeiten
 Primavera Sound, Open-Air-Festival in Barcelona
 Campionato Primavera, italienische Fußball-Nachwuchsmeisterschaft
 Radio Primavera, deutscher Hörfunksender
 Vespa Primavera, ein Motorroller von Piaggio

Geografisches:
 La Primavera (Kolumbien), kolumbianische Gemeinde im Departamento Vichada
 Primavera (Chile), Kommune in der Provinz Tierra del Fuego in Chile

Gemeinden in Brasilien:
 Primavera (Pará)
 Primavera (Pernambuco)
 Primavera de Rondônia (Rondônia)
 Primavera do Leste (Mato Grosso)

Primavera ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Leonardo Primavera  (ca. 1540–nach 1585), italienischer Komponist, Dichter und Musikherausgeber
 Jurgenne H. Primavera (* 1947), philippinische Meeresbiologin
 Nanda Primavera (1895–1995), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Prima Vera